Der Lombach (auch Äschlisbach) ist ein rund 7 Kilometer langer rechter Zufluss der Ilfis im Schweizer Kanton Luzern. Anders als die meisten Fliessgewässer im Entlebuch entwässert er nicht über die Kleine Emme, sondern über die «grosse» Emme in die Aare.

Geographie

Verlauf 
Der Lombach entsteht auf  unterhalb des Turners () und oberhalb von Escholzmatt, wo zwei rund 150 Meter lange Quellbäche zusammenfliessen, welche jeweils in zwei Quellen entspringen. Er fliesst anfangs in südwestliche Richtung durch das im oberen Teil enge, unerschlossene und dicht bewaldete Lombachtal, welches im obersten Abschnitt daher auch Lombachängi (Lombachenge) genannt wird. Beim Hof Lombachgrebli wird das Tal breiter und er durchfliesst nun landwirtschaftliche Fläche, welche von bewaldeten Hügeln umsäumt wird. Der Bach wendet sich in einem Bogen Richtung Osten und passiert dabei die Höfe Hinter- und Mittellombach sowie Lombach und Grabenhof, ehe er Escholzmatt erreicht. 

Hier wendet er sich gegen Südwesten und durchfliesst den südlichen Dorfteil. Bei Längried, kurz nach Escholzmatt, nimmt er den Alpbach auf und wird nun auch Äschlisbach genannt. Dem Bach folgen ab hier die Bahnstrecke sowie die Hauptstrasse 10. Er fliesst hier meist umgeben von Feldern und nur an wenigen Stellen findet sich ein Waldsaum. Nachdem der Lombach mehrere Höfe passiert hat, mündet er bei Wiggen auf  von rechts in die Ilfis.

Einzugsgebiet 
Der Lombach entwässert ein 13,6 Quadratkilometer grosses Gebiet im oberen Entlebuch. Dieses setzt sich zusammen aus 52,7 % landwirtschaftlicher Fläche, 45,4 % naturnaher Fläche und Waldgebiet sowie 1,9 % bebauter Fläche. Der höchste Punkt des Einzugsgebietes liegt auf  und befindet sich auf einem Grat südlich der Beichlen (). Die durchschnittliche Höhe beträgt

Einzelnachweise 

Escholzmatt-Marbach